Douglas B-26 (A-26) Invader – amerykański samolot bombowy (oznaczenie powojenne B-26)
 Martin B-26 Marauder – amerykański samolot bombowy z okresu II wojny światowej
 Blackburn B-26 Botha  – brytyjski samolot bombowy z okresu II wojny światowej (oznaczenie fabryczne B-26)

Droga krajowa B26 (Austria)
 B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” – znak zakazu w Polsce